Władysław Majewski (1830-1887) – ziemianin, powstaniec styczniowy
 Władysław Majewski (1933–2002) - profesor nauk technicznych, minister łączności
 Władysław Majewski (redaktor) - dziennikarz, pionier Internetu w Polsce
 Władysław Majewski (profesor)